Депутатски (; якутски: Депутатскай) е селище от градски тип в Якутия, Русия. Административен център е на Уст Янски улус и към 2016 г. има население от 2925 души.

История 
Селището е основано от геолози през 1951 г. във връзка с добива на калай. През 1958 г. получава статут на селище от градски тип. През 1967 г. заменя село Казачие като административен център на Уст-Янския улус. До разпадането на СССР селището има население над 13 000 души.

Население

Климат 
Климатът е субарктичен.

Източници 

Селища от градски тип в Якутия